Вунгтау () — місто у провінції Баріа-Вунгтау (Bà Rịa-Vũng Tàu) на півдні В'єтнаму.
 Вунгтау — в'єтнамський комерційний аеропорт, розташований неподалік від центрального району міста Вунгтау.